Тиханов — русская фамилия; женская форма Тиханова.

Известные носители 
 Тиханов, Александр Ильич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4864; 25 декабря 1833.
 Тиханов, Алексей Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 8985; 1 февраля 1852.
 Тиханов, Андрей Ильич — Георгиевский кавалер; капитан; № 5502; 6 декабря 1836.
 Тиханов, Василий Сергеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8907; 1 февраля 1852.
 Тиханов, Евграф Филиппович (1837—1908) — генерал от кавалерии, участник кавказской войны, первый военный губернатор Черноморской губернии.
 Тиханов, Павел Никитич (1839—1905) — российский краевед, археограф, коллекционер рукописей, редактор-издатель газеты «Брянский вестник».
 Тиханов, Яков Иванович (1795—1859—1864) — российский предприниматель (купец 2-й гильдии), городской голова Перми в 1842—1843 гг.



См. также